Че́хова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Чехова, Ада Михайловна (1916—1966) — немецкая актриса, дочь О. К. Чеховой.
 Чехова, Анна Дмитриевна (1924—1997) — советская ведущая концертов академической музыки, конферансье.
 Чехова, Анфиса Александровна (род. 1977) — российская теле- и радиоведущая, актриса, певица.
 Чехова, Вера Вильгельмовна (урождённая Руст; род. 1940) — немецкая киноактриса.
 
 Чехова, Ольга Константиновна (1897—1980) — немецкая актриса, племянница Ольги Книппер-Чеховой, жена актёра М. А. Чехова, сестра Льва Книппера.
 Чехова, Татьяна Михайловна (род. 1955) — российская шахматистка, международный мастер (1982) среди женщин. Жена Валерия Чехова.
 Книппер-Чехова, Ольга Леонардовна (1868—1959) — русская, советская актриса; жена Антона Павловича Чехова.